Svahn är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Svahn 3 141
 Svan 825
 Swahn 582
 Swan 92
 Swaan 3

Namnet har använts som soldatnamn i Sverige.

Personer med efternamnet Svahn eller med varianter av detta namn

 Alfred Swahn (1879–1931), sportskytt
 Anni Swan (1875–1958), finländsk barn- och ungdomsförfattare, tidningsskribent och översättare
 Annika Svahn (1700-talet), finländsk prästdotter
 Anton Svan (omkring 1741–?), porslinsmålare
 Bengt Svahn (1921–2004), arkitekt
 Billy Swan (född 1942), amerikansk countrymusiker
 Carl Svahn (1848–1914), företagsledare
 Carl Fredrik Swan (1708–1766), målare och tapetmakare
 Clas Svahn (född 1958), journalist
 Einar Aaron Swan (1903–1940), amerikansk musiker och kompositör 
 Fredrik Swahn (född 1970), sångare, skådespelare och programledare
 Gunde Svan (född 1962), längdåkare och TV-programledare
 Ingvar Svahn (1938–2008), fotbollsspelare 
 Isabel Swan (född 1983), brasiliansk seglare
 Jan Henrik Swahn (född 1959), författare
 Jan-Öjvind Swahn (1925–2016), folklorist och lexikonredaktör
 Johan Svahn (född 1988), fotbollsspelare
 Johannes Svahn (1826–1903), företagsledare
 Jonas Svahn (född 1987), fotbollsspelare
 Joseph Wilson Swan (1828–1914), engelsk uppfinnare av glödlampan
 Julia Svan (född 1993), längdåkare
 Kristina Svahn Starrsjö (född 1961), jurist, justitieråd
 Lars Svan  (1913–2003), målare, tecknare och grafiker
 Lars-Erik Svahn (1908–1996), ingenjör
 Lasse Swahn (född 1945), programledare i radio
 Lennart Swahn (1927–2008), journalist, radio- och tv-man
 Lianna Swan (född 1997), pakistansk simmare
 Linn Svahn (född 1999), svensk längdskidåkare
 Lisa Swahn (född 1969), sångerska
 Margareta Svahn (född 1957), dialektforskare, professor i nordiska språk
 Marie Svan (född 1963), längdskidåkare
 Mikael Svahn (född 1963), musiker, låtskrivare och musikproducent
 Moa Svan (född 1986), ståuppkomiker och programledare
 Nils Svahn, flera personer
 Nils Svahn (konstnär) (1890–1936), konstnär
 Nils Svahn (militäringenjör) (1936–2022), militäringenjör
 Oscar Swahn, flera personer
 Oscar Swahn (pedagog) (1833–1908), pedagog och publicist
 Oscar Swahn (skytt) (1847–1927), tävlingsskytt
 Peder Svan (1935–2007), lutsångare, kompositör och författare
 Ragnar Swahn (1882–1964), målare och skulptör
 Serinda Swan (född 1984), kanadensisk film- och tv-skådespelare
 Sven Christer Swahn (1933–2005), litteraturvetare, författare och översätare
 Sven-Öjvind Swahn (1897–1955), folkskollärare, författare och radioman
 Teal Swan (född 1984), amerikansk New Ageøledare
 Waldemar Swahn (1877–1957), tidningsman och författare
 Yan Swahn (född 1950), playbackartist och trollkarl

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn